Жозе́п Льюи́с Ала́й (; р. 1966, Барселона) — испанский, каталонский востоковед, специалист по Тибету и Центральной Азии. Доктор, профессор Барселонского университета, профессор . Директор магистерской программы изучения Азиатско-Тихоокеанского региона Барселонского университета и основатель университетской Обсерватории (центра изучения) Тибета и Центральной Азии.

Известен в том числе как национальный активист, публикующий работы и на испанском, и на каталанском языке.

Привлекается СМИ Испании как эксперт-комментатор по вопросам политики в Азии: в Афганистане, Китае и других странах.

Готовит телевизионные передачи по своей научной тематике для телевидения Барселоны. Проводит публичные лекции в .

Вернул в широкий научный оборот наследие Антони де Монсеррата (1536—1600), путешественника-иезуита из Каталонии, который одним из первых описал империю Великих Моголов и правление императора Акбара. Также изучал поэтические работы Далай-ламы VI (1683—1706) и связанную с ним легендарную традицию.

Библиография

Книги 

 Ambaixador a la cort del Gran Mogol: viatges d'un jesuïta català del segle XVI a l'Índia, Pakistan, Afganistan i Himàlaia. (Издание работ иезуита-путешественника Antoni de Montserrat, включая перевод с латыни «Mongolicae Legationis Commentarius / Relaçam do Equebar, rei dos mogores / La història d'Equebar, rei dels Mogols»). Lleida, Pagès editors, 2002. ISBN 84-7935-916-1
 Embajador en la Corte Del Gran Mongol: Viajes de Un Jesuita Catalán Del Siglo XVI Por la India, Paquistán, Afganistán Y El Himalaya (Соавтор Ramón Sala) Editorial Milenio, 2006. Всего страниц: 325 ISBN 8497431758, 9788497431750
 Los Poemas de amor del sexto Dalai-lama del Tibet / Tshang-Yang Guiamtso (перевод с тибетского, предисловие, примечания Дж. Л. Алай, поэтический перевод José María Parreño y Jaume). Barcelona, Península, 2001. 118 p. ISBN  84-8307-338-2
 Història dels tibetans: dels orígens històrics al conflicte polític actual. Pagès editors, 2000. ISBN 84-7935-738-X
 Historia de los tibetanos: de los orígenes históricos al conflicto político actual. Editorial Milenio, 2002. ISBN 84-9743-024-7
 El Secret Del Tibet. Desvelant La Civilització Del Sostre Del Món, En El Quatre-cents Aniversari De La Mort D`Аntoni De Montserrat. Editorial Fundació Caixa De Girona & Museu Egipci, 2000. 144 pagines.
 Arrels del Tibet. Cultura i cooperació al sostre del món. Pagès Editors. 2009 ISBN 978-84-9779-817-4

Статьи 
 Tren a Lhasa: la darrera estació? \\ Europa de les nacions, ISSN 1136-5749, Nº. 63, 2007, pags. 47-48
 Tibet: Quaranta anys de persecució religiosa, a La religió: un pretext per a matar, Quaderns de vida cristiana 195-196, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000.
 Elecciones presidenciales 2001 en la República de Mongolia, Papeles del Este: Transiciones poscomunistas, UCM, ISSN 1576-6500, Nº. 3, 2002.
 El Tibet, Science i la política xinesa, 29 de setembre de 2010, Globaltalent, Diari de ciència i innovació, Generalitat de Catalunya
 The Forty Magical Letters: A 19th c. AD Manuscript from Hor on Bon po Scripts, Revue d'Etudes Tibetaines 19, 119-132, 2010.

Аудио 
 Tibetans al Caixmir. 1 disc sonor(CD) 69 min. (читает Josep Lluís Alay) \\ Conferència organitzada per Casa Asia i Amics de la UNESCO de Barcelona a Barcelona, el dia 2 de maig de 2004 (Els Dilluns de l'Índia CONF.125) [Enregistrament sonor]. Amics de la UNESCO de Barcelona, 2004.

Видео 
 El Tresor de les estepes: la destrucció del patrimoni cultural de Mongòlia (codirector, 2004), Televisió de Catalunya.
 Antics regnes del Tibet: L'enigma de Zhang-zhung (codirector, 2008), Televisió de Catalunya.

Ссылки 
 Observatory of Tibet and Central Asia (англ., испанский, каталанский, немецкий, тибетский) на сайте Барселонского университета.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Востоковеды Испании
Тибетологи Испании
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Каталония
Переводчики с тибетского языка